Williamston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Williamston (Michigan)
 Williamston (North Carolina)
 Williamston (South Carolina)